Конденсатор — елемент електронної схеми
 Конденсатор — апарат для конденсації пари